Yue se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jing Zhu Yue
 Ying-Yu Yue